El rapte d'Europa, mite grec
 El rapte d'Europa (Joan Tuset i Suau)
 El rapte d'Europa (Ticià)